Handelsreizigersprobleem (travelling salesman problem), een wiskundig vraagstuk
Tajikistan Support Project
Toerisme en Spoorpatrimonium, een Belgische vereniging van treinliefhebbers